DHS, akronymerne kan have flere betydninger og henviser til forskellige artikler:

 Dansk Handel & Service – (DHS) erhvervsorganisation.
 Department of Homeland Security – (DHS) sikkerhedsorganisation, USA.

Se også 
 DH